Sint-Odakapel (Boshoven)
 Sint-Odakapel (Merselo)
 Sint-Odakapel (Venray)